

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 3
 Biedaki – część wsi Glisne w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Biedaki – część wsi Olszówka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Mszana Dolna
 Biedaki – część wsi Donimierz w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Szemud